

Пйотровець — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотровець — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства